Grealish peut désigner :
 Jack Grealish (1995-), footballeur anglais ;
 Tony Grealish (1956-2013), footballeur irlandais.